Austria:
 Fronbach - rzeka, dopływ Kamp

Niemcy:
 Fronbach - rzeka, dopływ Rohrbachu

Zobacz też:
 Frohnbach